Темрю́кская у́лица или Темрю́ковская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Темрюкская улица — улица в Астрахани
 Темрюкская улица — улица в Волгограде
 Темрюковская улица — улица в посёлке Вольный Аул Нальчика
 Темрюкская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Темрюкская улица — улица в Краснодаре
 Темрюкская улица — улица в Сочи Краснодарского края

См. также 

 Темрюкский переулок